Dywergencja (z łac. źródłowość, rozbieżność) – ma wiele znaczeń nawiązujących do pierwotnego znaczenia:

 dywergencja – w matematyce i fizyce w teorii pól operator określający dla danego pola wektorowego pole skalarne, na podstawie którego można określić źródła i ujścia pola.

Inne znaczenia nawiązujące swym znaczeniem do różnicowania, rozbieżności:
 dywergencja kulturowa – zjawisko coraz mocniejszego różnicowania i wyodrębniania się nowych kultur, zjawisko występujące pomimo globalizacji gospodarki światowej,
 dywergencja rozwoju – w ewolucji, przemiany ewolucyjne prowadzące do zwiększenia się różnic między blisko spokrewnionymi gatunkami,
 dywergencja marek – w marketingu, teoria sformułowana przez Ala Riesa i Laurę Ries dotycząca ewolucji i rozwoju marek oraz kategorii produktów.

Zobacz też 

 konwergencja
 standaryzacja
 transakcjonizm kulturowy